Berzbach ist ein geographischer Name:

 Berzbach, Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Berzbach oder Berz (Kraichbach), rechter Zufluss des Kraichbachs oder der Kraich in Ubstadt, Gemeinde Ubstadt-Weiher, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Berzbach (Werschbach), linker Zufluss des Werschbachs vor Marienfeld, Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Bärsbach